The World According To Gessle — третий сольный студийный студийный альбом шведского поп-рок музыканта Пера Гессле. Он записывался на Atlantis Studios, Polar Studios и EMI Studios в Стокгольме в период с сентября 1996 по январь 1997 года. Это первый англоязычный сольник музыканта.

Издание 1997 года 
Мари Фредрикссон, коллега Гессле по дуэту Roxette появляется в качестве «специально приглашённого гостя» и исполняет партию бэк-вокала в композиции «I’ll be alright», в то время как большинство музыкантов, записывающих альбом были из шведской группы Пера Gyllene Tider, также как и музыканты Roxette, а также музыканты из шведской группы Brainpool.

Песня «T-t-t-take it!» была изначально написана для Roxette и должна была войти на альбом «Don't bore us, get to the Chorus» в 1995 году, но вместо неё выбрали «June afternoon», и в итоге «T-t-t-take it!» оказалась на этом сольнике Гессле.

На альбом есть также скрытая песня (ghost track, дословно — звуковая «дорожка призрак») — несколько иная версия песни «Kix», исполненная в джазовом стиле. На обложке альбома и в буклете информация об этом треке отсутствует. В одном интервью Пер Гессле как-то рассказал, что эта песня называется «Kix-cha-cha!» и что он хотел звучать также как Элвис Пресли, когда записывал эту версию.

В Швеции была изготовлена промокассета тиражом всего 100 копий, но трек-лист на ней был отличным от трек-листа оригинального альбома. Что самое интересное — эту кассету никогда не отправляли ни в одно СМИ. Тогда была сделана новая промокассета, которую и отправили журналистам и на радиостанции.

В японском издании альбома есть бонус-песня «Love doesn’t live here». Она была выпущена только лишь в японском тираже, а также на сингле «Kix». Эту песню Гессле первоначально написал для певицы Белинды Карлайл, однако позже сам записал и демоверсию, и свой оригинальный трек.

Во всем мире продалось более 400.000 копий альбома.

Продюсеры: Пер Гессле, Майкл Ильберт и Кларенс Эверман. Песня «В-Any-1-U-Wanna-B» была спродюсирована с помощью Кристофера Лундквиста.

Издание 2008 года 
В 2008 году было объявлено, что по сведениям компании EMI весь оригинальный тираж альбома одиннадцатилетней давности распродался полностью и Пер Гессле решил выпустить ещё один, но с дополнительными песнями, демоверсиями известных хитов и проч. Сам Пер в интервью назвал это издание «super duper extra turbo deluxe with cheese on it edition»

В интервью Пер также сказал пару слов о демоверсиях, записанных на втором бонусном диске:

 «Elvis in Deutschland» была записана примерно через год после демоверсии «Elvis in Germany». Я записал эту версию потому что не был достаточно удовлетворен словами в припеве версии «EiG»!!! В «EiD» припев в корне отличается и это баллада, типа… но позже я вернулся к «EiG.» Мудрое решение было, если вы хотите знать мое мнение.
 Иная версия текста «Every Day Outside My Window» была отправлена Мари через несколько лет и стала балладой «Every Day» в её исполнении.
 То же самое и с песней «Beautiful Things, Terrible Things», которая превратилась в «Beautiful Things».
 …и, конечно же, все песни в новом альбоме переписаны с улучшенным качеством звука. Мне всегда казалось, что оригинальные записи были слегка тяжеловаты, сейчас мы это исправили.
 «Detective Jones» также существует с изменённым текстом и называется «Young» и был записан Стаффаном Офферманом в 1980-х.
 «June Afternoon» в итоге попала на альбом Roxette «Don’t bore us» но изначально предназначалась для «TWATG». Мике Сюд играет на барабанах и, мне кажется, она звучит замечательно. Одна из моих самых лучших песен.
 «Makin' Love to You» была изначально также записана для «TWATG».
 Демоверсия песни «Reporter» называется «Writer». Песня была записана на альбом со всего лишь измененным названием.
 Остальные песни были записаны как демоверсии (кажется, большинство из них я забыл), но они звучат крайне похоже на то, что вышло в итоге и попало на альбом. Что ж, мне кажется этот альбом будет интересен всем поклонникам, ну и более или менее, из всех демоверсий вы что-то должны узнать…

Пер также сообщил, что в альбом не попала уже записанная версия песни «Kix (lovely pair remix)».

Музыканты 
 Пер Гессле — вокал, бэк-вокал, электро- и акустическая гитара, пианино, гармоника, тамбурин
 Мике «Норд» Андерссон — акустическая гитара
 Мике «Зюд» Андрерссон — ударные и перкуссия
 Дэвид Брайд — электро- и акустическая гитара
 Мари Фредрикссон — бэк-вокал (в композиции «I’ll Be Alright»)
 Андрес Херрлин — бас-гитара
 Майкл Ильберт — перкуссия, сведение, струнные
 Йонас Исакссон — электрогитара
 Йенс Йонссон — ударные и перкуссия
 Кристофер Лундквист — электро- и бас-гитара, бэк-вокал
 Матс МП Перссон — электро- и акустическая гитара
 Кларенс Эверман — акустическая гитара, орган, пианино, синтезатор, сведение, струнные, бэк-вокал

Список песен оригинального альбома (1997) 
 Stupid 3.31
 Do You Wanna Be My Baby? 3.47
 Saturday 3.53
 Kix 4.06
 I Want You to Know 3.57
 Reporter 4.17
 B-Any-1-U-Wanna-B 3.57
 Wish You The Best 4.51
 Elvis in Germany (Let’s Celebrate!) 4.11
 T-T-T-Take It! 3.16
 I’ll Be Alright 3.50
 There is My Baby 3.48
 Lay Down Your Arms 4.20
 Kix-cha-cha! 1.28 («песня-призрак» после трека № 13)
 Love doesn’t live here 4.42 (только на альбоме, изданном в Японии)

Список песен издания 2008 года 
Диск 1 (Original tracks and extras)

 Stupid
 Do You Wanna Be My Baby?
 Saturday
 Kix
 I Want You to Know
 Reporter
 B-Any-1-U-Wanna-B
 Wish You The Best
 Elvis in Germany (Let’s Celebrate!)
 T-T-T-Take It!
 I’ll Be Alright
 There is My Baby
 Lay Down Your Arms
 Kix-cha-cha (отдальный трек в отличие от оригинального издания)
 Love Doesn’t Live Here
 Always Breaking My Heart
 I Wanna Be With You
 Blue Umbrella
 Jupiter Calling
 Let’s Party

Диск 2 (The Demos according to Gessle)

 There Is My Baby (27 июня, 1994)
 I’ll Be Alright (16 июля, 1994)
 June Afternoon (17 июля, 1994)
 Writer (17 июля, 1994) — демоверсия песни Пера Гессле «Reporter» (1997)
 T-T-T-Take It! (12 сентября, 1994)
 Elvis in Germany (2 ноября, 1994)
 Every Day Outside My Window (28 декабря, 1995) — демоверсия песни Roxette «Every Day» (2002)
 Love Doesn’t Live Here (25 февраля, 1996)
 Detective Jones (29 февраля, 1996)
 Beautiful Things, Terrible Things (7 апреля, 1996) — демоверсия песни Roxette «Beautiful Things» (1999)
 Elvis in Deutschland (26 апреля, 1996)
 Makin' Love to You (акустическая версия) (9 июня, 1996)
 Lay Down Your Arms (23 июня, 1996)
 Do You Wanna Be My Baby? (12 августа, 1996)
 B-Any-1-U-Wanna-B (24 октября, 1996)
 Stupid (28 октября, 1996)
 Saturday (2 ноября, 1996)
 Drum (2 ноября, 1996) — демоверсия песни Пера Гессле «Wish You the Best» (1997)
 I Want You to Know (28 декабря, 1996)
 Kix (2 января, 1997)

Чарты 
Альбом (оригинальное издание) вошёл в шведский чарт 9 мая 1997 года на 4 позиции и продержался в нём в течение 22 недель, возглавив чарт лишь однажды. Альбом также вошёл в чарты Бельгии (2 недели, макс. 45 позиция) и Норвегии (1 неделя, макс. 35 позиция). Переиздание 2008 года провело в чарте всего 1 неделю на 14 месте.

Синглы (в 1997 году) 
 «Do you wanna be my baby?»
 «Kix»
 «I want you to know»

Отзывы критиков 
 Андреас Хвидфельдт, обозреватель шведской газеты «Aftonbladet» ставит альбому оценку 4/5 (очень хорошо). Он называет альбом «100 % хэппи-попом» и отмечает, что из всего списка песен на диске выделяется «I want you to know», которая звучит очень по-Roxette-овски.
 Джейсон Дамас, обозреватель «TiVo Corporation» (англ.) сравнивает работу Гессле с творчеством группы The Cars, однако отмечает, что тексты Гессле не дотягивают до таковых Рика Окасека. Лучшей песней на диске называется «Stupid», а сама пластинка — «абсолютно необходимой».

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Пера Гессле
 Per interviewing himself about the album
 Статья о сингле «Kix»

Пер Гессле
Альбомы Пера Гессле